Рекогносцировка ( ←  «осматриваю, обследую»):
 Рекогносцировка, в военном деле — разведка для получения сведений о противнике, производимая лично командиром и офицерами штабов перед предстоящими военными (боевыми) действиями.
Обследование местности с целью её изучения, оценки определения способов её использования или оборудования для предстоящего размещения или действия войск, также обследование с целью исправления и дополнения карт называется топографической рекогносцировкой… Результаты рекогносцировки (разведки) отдельных предметов и прилегающих к ним участков местности и отдельных её объектов обычно наносятся на крупномасштабную карту, аэроснимки или же оформляются в виде специальных графических документов Кроки….
 Рекогносцировка, в геодезии — осмотр и обследование местности с целью выбора положения астрономических и геодезических опорных пунктов для обоснования топографических съёмок. Сопровождается расчётами высоты геодезических сигналов, устанавливаемых в опорных пунктах и обеспечивающих видимость между ними; при расчётах учитывается кривизна Земли, особенности рельефа и местные препятствия.
 Рекогносцировка — предварительное обследование местности для каких-либо специальных работ и дел.